Abbey Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire, w Shropshire (dystrykt)
 Abbey Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire, w Staffordshire Moorlands
 Abbey Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire, w Stoke-on-Trent